La División de Honor 2005 è stata la 20ª edizione assoluta della División de Honor e la 9ª disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura.

Torneo Apertura 
Il torneo Apertura 2005 si è svolto tra il 3 aprile e il 31 luglio 2005. A vincere il torneo è stato il Pinocho, alla sua prima affermazione nazionale.

Torneo Clausura 
Il torneo Clausura 2005 si è svolto tra il 7 agosto e l'11 dicembre 2005. A vincere il torneo è stato nuovamente il Pinocho.

Collegamenti esterni

2005
Calcio a 5 nel 2005